«Нечто в лунном свете» или «Тварь в лунном свете» () — короткий рассказ американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, написанный в соавторстве с Дж. Чепменом Миске. Рассказ основан на фрагменте письма Лавкрафта к Дональду Вандреи от 24 ноября 1927 года, в котором был описан один из снов Лавкрафта. Чепмен Миск дополнил рассказ и подготовил к публикации. Местами письмо и опубликованный рассказ идентичны стилю Лавкрафта. Впервые опубликован в журнале «Bizarre magazine» в январе 1941 года. Рассказ входит в «Цикл Снов».

Сюжет 
Морган, главный герой, является неграмотным человеком, который однажды вечером внезапно чувствует себя вынужденным начать писать. Во сне он чувствует связь с неизвестным для него человеком - Говардом Филлипсом, который живет в Провиденс, на Род-Айленде, 66 дом по Коледж-стрит. Говард заснул 24 ноября 1927 года и с тех пор не может проснуться, видя один и тот же сон: Сырое, удушенное тростником болото под серым осенним небом. К северу возвышается грубый утес покрытый коркой лишайника. Движимый темной силой я поднимался по ущелью, когда мое внимание привлекли многочисленные норы, которые тянуться в недра скалы. Я взобрался на плоскогорье поросших мхом валунов и скудной земли, освещенное тусклым светом луны, среди шепчущих камышей на тлетворном болоте.Филлипс отправился в город и оказался на платформе возле рельс, он увидел желтый вагон старого двухэтажного трамвая №1852. В лунном свете показались силуэты двух людей в фуражках железнодорожной компании - машиниста и кондуктора. Первый резко принюхался и, запрокинув голову, завыл на луну. Вместо лица у него был Белый конус, окруженный тесьмой кроваво-красных щупалец... конусолицее чудовище запрокинуло голову и в льющемся лунном свете холодно завыло. Второй упал на четвереньки и побежал к вагону. Филипс понимает, что это сон, но не может проснуться. Он не может проснуться, став жителем ужасного мира снов, из которого он пытается выбраться, но всякий раз ночь выносит его к старому вагону и к твари, воющей в лунном свете... 

Рассказчик говорит в финале, что собирается посетить дом Филлипса в Провиденс, но боится, что он может там найти.

Персонажи 

Морган — рассказчик, который живет обычной жизнью и является неграмотным человеком. Возможно, он не был сновидцем, но испытывал зов неких темных сил. 

Говард Филлипс — собственной персоны Говард Филлипс Лавкрафт, чей адрес совпадает с его настоящим. Говард говорит, что заснул 24 ноября 1927 года и с тех пор не может проснуться. Это часто происходит со сновидцами.

«Цикл Снов» 
Лавкрафт описывает нечеловеческое существо с щупальцем вместо лица. Эти существа не появляются в других произведениях Лавкрафта. В повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» наиболее полно описана Страна снов. Лавкрафт описывает Иной мир как одновременно невозможный и реалистичный, в манере незавершенных рассказов: «Что вызывает Луна» и «Зловещий священник».  

Сновидцы могут видеть во сне жизнь другого человека — что описано в рассказе «Очень древний народ». Похожий случай произошел с героем рассказа «Что приносит Луна». Герой говорит, что заснул 24 ноября 1927 года, когда Лавкрафт писал рассказы «Очень старый народ» и повесть «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата». Вероятно, этот черновик был запланирован как история сновидца, который не может выбраться из некого подобия лимба в Стране снов, для чего он пытается связаться с человеком из Мира яви.

Связь с другими произведениями 
В рассказе «Зелёный Луг» человек попал в Иной мире и тщетно пытался его покинуть.

Источники 
 Joshi, S. T.; David E. Schultz (2001). An H. P. Lovecraft Encyclopedia. Westport, CT: Greenwood Press. ISBN 0-313-31578-7.

Цикл снов
Фантастические рассказы США
Рассказы Говарда Лавкрафта